A Seleção Estadunidense de Futebol foi uma das 32 participantes da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil.

Classificação

Escalação

Primeira fase 

Sorteado no grupo G, os Estados Unidos enfrentaram as seleções de Gana, de Portugal e da Alemanha.

Segunda fase

Oitavas de final 

Equipes da Copa do Mundo FIFA de 2014